Бункер:

Сооружения 
 Бункер — резервуар для временного хранения жидких и сыпучих материалов.
 Бункер — военное оборонительное сооружение:
 Бункер Сталина
 Рейхсбанбункер ()
 Фюрербункер ()
 Бункер подводных лодок
 Бункер — песчаная ловушка на поле для гольфа.

Фильмы 
 «Бункер (фильм, 1981, США)» — режиссёр Георг Шефер.
 «Бункер (фильм, 2001)» — Великобритания, режиссёр Роб Грин.
 «Бункер (фильм, 2004)» — Германия, режиссёр Оливер Хиршбигель.
 «Бункер (фильм, 2011)» — Испания, Колумбия, режиссёр Андрес Баиз
 «Бункер последнего выстрела» () — короткометражный художественный фильм режиссёров Марка Каро и Жан-Пьера Жене (Франция, 1981).

Разное 
 Бункер — топливо, масло наливом, а не в бочках, поставляемые в процессе бункеровки.
 Бункер — франкистская политическая группировка в Испании 1970-х.
 «Бункер» — музей в Калининграде.

См. также 
 Вервольф — нацистский бункер близ Винницы (Украина).
 Банкер